Bay City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Bay City (Michigan)
Bay City (Oregon)
Bay City (Texas)
Bay City (Wisconsin)